Scythe peut faire référence à :

 Les Scythes, un ensemble de peuples nomades d'origine indo-européenne ;
 Scythe, une entreprise japonaise produisant des systèmes de refroidissement pour PC ;
 Scythe, un jeu de société de Jamey Stegmaier paru en 2016 ;
 Scythe, un mot anglais qui désigne une faux ;
 Les Scythes, deux recueils édités en 1917 et en 1918 pendant la Révolution russe ; 
 Les Scythes, tragédie en 5 actes de Voltaire, représentée pour la première fois le 26 mars 1767 ;
 Les Scythes, poème d'Alexandre Blok, paru dans la Revue de Genève en 1921.

Personnalités 
 Abaris le Scythe, un personnage semi-légendaire de la Grèce antique.

Toponymes 
 Neapolis Scythe, un établissement scythe important du  av. J.-C. jusqu'à la seconde moitié du .